GNF 1 (2016/2017) – 61. sezon walki o mistrzostwo Maroka w piłce nożnej, Sezon zaczął się 26 sierpnia 2016 roku, zakończył się zaś 13 czerwca roku 2017. Tytułu nie obronił FUS Rabat, nowym mistrzem Maroka została drużyna Wydadu Casablanca.

Tabela końcowa 
Opracowano na podstawie:

Wyniki spotkań

Przypisy 

2016 w Maroku
2017 w Maroku
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej